El adjetivo general denota aquello que es común a un grupo de individuos u objetos. Como sustantivo, puede hacer referencia a los siguientes artículos en Wikipedia:

Fuerzas armadas 

 General, rango militar.
General de ejército, rango militar.
General del aire, empleo militar de la Fuerza Aérea
 Shōgun, antiguo rango militar japonés, equivalente a comandante o general.
 Generalísimo, oficial militar.

Otros 
General (religión), superior más elevado de una orden religiosa
General de la Compañía de Jesús, título oficial que recibe la cabeza de la Compañía de Jesús o jesuitas
 Generalización, es la base de toda inferencia deductiva.
 Cirugía general, especialidad médica.
 Generala, es un juego de dados, también conocido como Yahtzee.
General Motors, compañía estadounidense de automóviles y camiones
General Electric, corporación multinacional de infraestructura, servicios financieros y medios de comunicación
Director general, persona investida de máxima autoridad en la gestión y dirección administrativa en una empresa
Huelga general, huelga que afecta simultáneamente a todas las actividades laborales.
 General Borgoño Football Club, club de fútbol chileno.
 El General, cantante panameño